

Muzyka

Zespoły 
 Heart – amerykańska rockowa grupa muzyczna, której liderkami są Ann i Nancy Wilson

Albumy 
 Heart – album grupy Heart z 1985 roku
 Heart – album Amandy Lear
 Heart – album L’Arc-en-Ciel
 Heart – album Tokio
 Heart – album Stars
 Heart – album Włodzimierza Nahornego
 Heart – album Yuny Ito

Single  
 Heart – singel Pet Shop Boys

Geografia 
 Heart – rzeka w USA, dopływ Missouri

Inne 
 Heart – naukowe czasopismo kardiologiczne